Bielice Kożuchowskie – dawna nazwa przysiółka Bielice w Polsce, w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Kożuchów
 Bielice Kożuchowskie – dawny kolejowy przystanek osobowy w Bielicach, w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim, w gminie Kożuchów